RDP может означать:
 Remote Desktop Protocol — протокол удалённого рабочего стола.
 Reliable Data Protocol, известный также как Reliable User Datagram Protocol — протокол транспортного уровня.
 Recreational Dive Planner — планировщик любительских погружений (в дайвинге), описывающий насыщение организма дайвера азотом.